Флаг Ку́рской области — официальный символ Курской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 17 декабря 1996 года законом Курской области № 19−ЗКО «О гербе и флаге Курской области».

Описание 
«Флаг Курской области представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из пяти полос: красного, серебряного, золотого, чёрного и красного цвета. Полосы красного цвета равновелики. Полосы серебряного, золотого и чёрного цвета равновелики между собой. Отношение ширины полосы красного цвета к ширине одной из полос серебряного, золотого или чёрного цвета — два к одному. В центре флага расположен герб Курской области. Отношение ширины флага к его длине — 2:3».

Одновременно существует другое описание флага:

…Отношение ширины полосы красного цвета к ширине одной из полос серебряного, золотого или чёрного цвета — один к двум….

В приложении к закону дано изображение флага с использованием вместо белого цвета — серебряного (вопреки правилам вексиллологии). Герб располагается не в центре флага, а на серебряной и золотой полосах.

Флаг был разработан под руководством А. В. Руцкого, губернатора Курской области в 1996—2000 годах. В основу флага положены цвета гербового флага Российской империи 1858—1883 годов, использовавшегося, в первую очередь, императорской фамилией и правительственными учреждениями. Широко присутствует также красное поле.

Обоснование символики 
Красный цвет флага символизирует храбрость, отвагу и мужество, проявленное жителями области в годы тяжёлых испытаний, их кровь, пролитую на полях брани. Расположение красных полос сверху и снизу полотнища напоминает о преемственности времён.

Чёрный цвет символизирует плодородные чернозёмные почвы области; золотисто-жёлтый — её хлебные нивы; серебряный (белый) напоминает о цвете щита исторического курского герба, олицетворяя чистоту помыслов жителей региона.

Флаги муниципальных образований 
На 1 января 2020 года в Курской области насчитывалось 347 муниципальных образований — 5 городских округов, 28 муниципальных районов, 27 городских и 287 сельских поселений.

Флаги городских округов

Флаги муниципальных районов

Флаги городских поселений

Упразднённые флаги

Примечания

См. также 
 Герб Курской области

Флаги Курской области